Matcherna i Grupp A i världsmästerskapet i fotboll för damer 2015 spelades från 6 till 15 juni 2015.

Tabell

Matcher

Kanada mot Kina

{{Resultat med trupp|id=CAN-CHN
|nr       = 1
|bild     = CAN-CHN-2015-06-06.svg
|datum    = 6 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Christine Sinclair 
|mål2     = 
|arena    = Commonwealth Stadium
|spelplats= Edmonton
|publik   = 53058
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Sophie Schmidt
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nya Zeeland mot Nederländerna

{{Resultat med trupp|id=NZL-NED
|nr       = 2
|bild     = NZL-NED-2015-06-06.svg
|datum    = 6 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Lieke Martens
|arena    = Commonwealth Stadium
|spelplats= Edmonton
|publik   = 53058
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Lieke Martens
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kina mot Nederländerna

{{Resultat med trupp|id=CHN-NED
|nr       = 14
|bild     = CHN-NED-2015-06-11.svg
|datum    = 11 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Wang Lisi 
|mål2     = 
|arena    = Commonwealth Stadium
|spelplats= Edmonton
|publik   = 35544
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Li Dongna
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kanada mot Nya Zeeland

{{Resultat med trupp|id=CAN-NZL
|nr       = 13
|bild     = CAN-NZL-2015-06-11.svg
|datum    = 11 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Commonwealth Stadium
|spelplats= Edmonton
|publik   = 35544
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Erin Nayler
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nederländerna mot Kanada

{{Resultat med trupp|id=NED-CAN
|nr       = 25
|bild     = CAN-NZL-2015-06-11.svg
|datum    = 15 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Kirsten van de Ven 
|mål2     =  Ashley Lawrence
|arena    = Stade Olympique
|spelplats= Montréal
|publik   = 45420
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Manon Melis
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kina mot Nya Zeeland

{{Resultat med trupp|id=CHN-NZL
|nr       = 26
|bild     = CHN-NZL-2015-06-15.svg
|datum    = 15 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Wang Lisi Wang Shanshan 
|mål2     =  Rebekah Stott Hannah Wilkinson
|arena    = Investors Group Field
|spelplats= Winnipeg
|publik   = 26191
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Annalie Longo
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor
 Fifa.com

Grupp A